Lane je priimek več oseb:
 Charles Reginald Cambridge Lane, britanski general
 Hugh Robert Charles Lane, britanski general
 John Napier Lane, kanadski general
 Jonathan Homer Lane, ameriški astrofizik in izumitelj